Групповая гонка среди профессионалов на чемпионате мира по шоссейным велогонкам 1933 года состоялась 14 августа 1933 года во французской коммуне Монлери. Победу одержал французский велогонщик Жорж Спейше.

Маршрут 
Протяженность маршрута гонки составляла 250 километров. Он состоял из 20 кругов по 12,5 километра, включающих подъём Лапиз.

Результаты

Ссылки 
 Гонка на Memoire-du-cyclisme
 Гонка на FirstCycling 
 
 
 

1933 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1933 году
Август 1933 года